Lungomare, Opatijska rivijera
 Lungomare, Pula